Катана — может означать:

 Катана — длинная японская сабля
 Катана (Катанай, Катанга) — эвенкийское мужское имя.
 Топоним
 Катана (совр. Катания) — античный город на Сицилии, у подножия Этны. 
 Катана — город в мухафазе Дамаск, адм. центр района Катана, Сирия.

См. также